Ugra-Karma – drugi album studyjny fińskiej grupy blackmetalowej Impaled Nazarene.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1993